Лакро́пт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 19 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 256 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 650,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лакропт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лакропт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь